Mała Galeria Fotografii w Toruniu – galeria Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików w Toruniu.

Lokalizacja 
Galeria znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Różanej 1, w sąsiedztwie kościoła św. Ducha oraz klasztoru oo. jezuitów.

Historia 
Galeria powstała 10 czerwca 2015 roku z inicjatywy toruńskiego oddziału ZPAF i mieści się w jego siedzibie. Otwarto wówczas dwie wystawy, z których pierwsza prezentowała fotografie członków Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików wykonane różnymi technikami, zaś druga dotyczyła "Świątecznej iluminacji świetlnej miasta". Poza wystawami w galerii odbywają się m.in. spotkania i prezentacje warsztatu danego twórcy oraz pokazy producentów sprzętu fotograficznego.

Wystawy 
W 2019 roku m.in. można było zobaczyć następujące wystawy pracː
 Wystawa Wojciecha Sternaka pt. "Uroczysko. Fotografia na manowcach"
 Wystawa Stanisława Jasińskiego pt. "Wyobrażenia"
 Wystawa Anny Kola, absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK, pt. "Fotografia i szkło naturalnie"
 "Fotografia", autor anonimowy
 Wystawa Małgorzaty Bardoń pt. "Kobiety"
 Wystawa Łukasza Ułanowskiego
 Wystawa Andreasa Hürlimanna pt. "Skały i piaski"
 Wystawa Marka i Jadwigi Czarneckich pt. "Nasz Niebezpieczny Świat"
 Wystawa pt. "Toruń miasto nieznane II", poświęcona toruńskim podwórkom

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy 

Galerie sztuki w Toruniu
Polskie galerie fotografii